Nekràssovka (en rus: Некрасовка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 331 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1945 la vila es deia Goliumbei.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea